Giant (1956) - Amerikaanse film uit 1956
 Giant (2013) - film van Salla Tykkä uit 2013
 Giant (fiets) - Taiwanese fabrikant van fietsen
 Giant (Halt and Catch Fire) - een aflevering
 Giant (motorfiets) - Japans historisch motorfietsmerk
 Giant (single) - een single van Calvin Harris uit 2019
 Giant Food - Amerikaanse supermarkt in handen van Ahold

Zie ook
 Giants (doorverwijspagina)